Форт-Ли () ― район на восточной границе округа Берген, штат Нью-Джерси, в Соединенных Штатах, расположенный вдоль реки Гудзон на вершине Палисейдс.

По данным переписи населения Соединенных Штатов 2010 года, население района составляло 35 345 человек, что отражает снижение на 116 (-0,3%) по сравнению с 35 461, учтенными в переписи 2000 года, которое, в свою очередь, увеличилось на 3464 (+10,8%) по сравнению с 31 997, учтенными в переписи 1990 года. Наряду с другими общинами округа Берген, это один из крупнейших и быстрорастущих этнических корейских анклавов за пределами Кореи.

Форт Ли назван в честь места расположения военного лагеря времен Войны за независимость США. На рубеже 20-го века он стал родиной американской киноиндустрии. В 1931 году район стал западной конечной станцией моста Джорджа Вашингтона, который пересекает реку Гудзон и соединяется с районом Манхэттен в Нью-Йорке. Население Форт-Ли и плотность застройки значительно возросли в 1960-х и 1970-х годах в связи со строительством высотных жилых домов.

Примечания

Ссылки

История кино
Населённые пункты округа Берген
История Нью-Джерси
Боро Нью-Джерси